Fernando da Piedade Dias dos Santos — primeiro-ministro de Angola, conhecido pelo cognome Nandó
Fernando dos Santos (pintor) — pintor e autor teatral português  natural de Setúbal
Fernando Santos (treinador de futebol) — treinador de futebol português
Fernando Santos (jogador) — futebolista brasileiro, conhecido como Fernando
Luiz Fernando Claudino dos Santos — futebolista brasileiro conhecido como Claudino dos Santos

Ver também

Desambiguações de antropônimos